Merabe () foi uma filha de Saul e Ainoã, filha de Aimaás. Ela era irmã de Abinadade, Mauquisua, Isbosete, Jônatas e Mical. Foi dada em casamento a Davi, mas sua irmã se apaixonou pelo mesmo. 

No livro de Samuel, fala que Merabe em vez de Mical devia ser dada como mulher de Davi. Ela então foi dada a Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e eles tiveram cinco filhos. Em outras traduções é citado Mical ao invés de Merabe que teve cinco filhos.

Seus filhos foram mortos pelos gibeonitas, que os enforcaram junto com os filhos de Rispa, concubina de seu pai. E enterraram os ossos de seus filhos e dos de Rispa junto com o de Jônatas e Saul, em Benjamin, na terra de Zela, na sepultura de Quis, bisavô de Mefibosete, sobrinho dela.

Árvore genealógica 

Mulheres no Antigo Testamento